Sonderburg steht für:

 Sonderburg, deutscher Name von Sønderborg, Stadt in der Region Syddanmark, Dänemark
 Kreis Sonderburg, Landkreis in der Provinz Schleswig-Holstein, Preußen (1867–1920)
 Schloss Sonderburg, Schloss in der Stadt Sønderborg, Region Syddanmark, Dänemark

Siehe auch:
 Schleswig-Holstein-Sonderburg, Herzogtum und Nebenlinie des Hauses Oldenburg; siehe dort auch zu daraus hervorgegangenen Nebenlinien und zu Personen